Heptaptera crenata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Edward Fenzl, och fick sitt nu gällande namn av Thomas Gaskell Tutin. Heptaptera crenata ingår i släktet Heptaptera och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten H. c. subalata.

Källor 

Flockblommiga växter
crenata